Карауи́л-Кона́й-бі́я () — аул у складі Зерендинського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр сільського округу імені Конай-бія.

Населення — 356 осіб (2009; 687 у 1999, 925 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 100 %.

До 2001 року аул називався село Карабулак.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Зерендинського району
Аули Акмолинської області